Ásine puede referirse a varias ciudades de la Antigua Grecia:

 Ásine, una antigua ciudad griega de Argólide; 

 Ásine, una antigua ciudad griega de Mesenia; o

 Ásine, una antigua ciudad griega de Laconia.